Daitz ist der Familienname folgender Personen:

 Stephen G. Daitz (1926–2014), US-amerikanischer Gräzist
 Werner Daitz (1884–1945), deutscher Chemiker, mittelständischer Unternehmer, Ökonom der NSDAP und Reichstagsabgeordneter